Can Teixidor és una masia dins del municipi de Santa Pau, a la comarca catalana de la Garrotxa. Es troba arran del riu Ser.

Masies de Santa Pau